Herb gminy Woźniki - herb miasta i gminy Woźniki. Przedstawia w błękitnym polu, z heraldycznie prawej, złote półkoło wozowe z trzema pełnymi szprychami, czterema dzwonami i ośmioma gwoździami oraz dwiema połówkowymi szprychami w miejscu przepołowienia, a z heraldycznie lewej, połowę orła górnośląskiego, patrzącego w lewo.

O ile sprawa z orłem jest prosta (w górnośląskiej heraldyce jest to symbol praw miejskich otrzymanych od księcia), to połówka koła była różnie interpretowana i najbardziej popularna stała się wersja, że pochodzi ona od nazwy miasta Woźniki, co w języku starosłowiańskim miało symbolizować ludność zajmującą się transportem.

Początkowo heraldycy próbowali wyjaśnić półkole w herbie miasteczka jako pochodzące od herbu rodu Gaschin, do którego to należało Dominium Woźniki. Ród ten tytułował się mianem Panów na Woźnikach w latach 1655 – 1803, jednak najwcześniejszy znany dziś dokument z pieczęcią miejską pochodzi z 1661 roku i zawiera obecny obraz herbu. W związku z tym, w 1932 roku historyk Marian Gumowski w swojej książce Herby i pieczęcie miejscowości Województwa Śląskiego zaproponował wyjaśnienie półkola od nazwy miejscowości. 

w Lublinie w 2000 roku całkiem inne wyjaśnienie znaczenia symboliki tego herbu zaproponował Borys Paszkiewicz w książce Pieniądz górnośląski w średniowieczu. Koło znajduje się również na zachowanych pieczęciach Władysława I Opolskiego oraz jego synów. Na tych pieczęciach znajduje się gwiazda sześcioramienna z obwódką, która do złudzenia przypomina koło. Heraldycy tłumaczą ją jako ukazanie boskiej władzy i poparcia Boga dla księcia. Inaczej mówiąc koło to ma symbolizować Kościół.

Woźniki
Woźniki (gmina)